Hallsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hallsville (Arkansas)
 Hallsville (Illinois)
 Hallsville (Missouri)
 Hallsville (New York)
 Hallsville (North Carolina)
 Hallsville (Ohio)
 Hallsville (Texas)